Mikropolregion Columbus steht für folgende Mikropolregionen in den Vereinigten Staaten:

 Mikropolregion Columbus (Mississippi) im Lowndes County
 Mikropolregion Columbus (Nebraska) im Platte County

Siehe auch:
 Metropolregion Columbus